Halimus bezeichnet

 eine antike Stadt in der Nähe Athens, siehe Alimos
 die Strauch-Melde (Atriplex halimus)